Then Came You — семнадцатый студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1975 году на лейбле Warner Bros. Records. Продюсером альбома стал Джерри Раговой.

Об альбоме 
В 1974 году был выпущен сингл «Then Came You», который Уорвик записала совместно с группой The Spinners. Написал и спродюсировал её Том Белл. Песня заняла первое место в чарте Billboard Hot 100, а также получила золотую сертификацию.

На волне успеха «Then Came You» было принято решение о записи нового альбома. На данной пластинке певица вновь меняет продюсера, на этот раз им становится Джерри Раговой, известный по своей работе с Гарнеттом Мимсом и Говардом Тэйтом. Он стал автором или соавтором почти всех песен на альбоме, за исключением песни «Then Came You». Тем не менее, альбом не вызвал особого интереса у публики, он занял лишь 167 место в чарте Billboard Top LPs и 35 места в чарте Hot R&B LPs. Остальные синглы «Sure Thing» и 
«Take It from Me» также отметились только в чарте Hot Soul Singles.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дайон Уорвик
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Джерри Раговым